Helú ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Harp Helú (* 1944), mexikanischer Unternehmer
 Carlos Slim Helú (* 1940), mexikanischer Unternehmer